Arrested Development (band), een Amerikaanse hiphopgroep
 Arrested Development (televisieserie), een Amerikaanse komedieserie